Кирил Добрев може да се отнася за:
 Кирил Добрев (1896 – 1987) – истинското име на писателя Кирил Гривек;
 Кирил Добрев (р. 1960) – български политик;
 Кирил Добрев (р. 1972) – български политик;
 Кирил Добрев – български художник от с. Гурково, област Добрич;
 Кирил Добрев – български композитор и аранжор, барабанист на група „Булгара“.